

Cinema 
 The Warning – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 The Warning – film del 1914 diretto da Leopold Wharton
 The Warning – film del 1914 diretto da Donald Crisp
The Warning – regia di Lloyd Ingraham (1914)
The Warning – film del 1915 diretto da Edmund Lawrence
The Warning – cortometraggio del 1915 diretto da Frank Cooley
The Warning – film del 1927 diretto da George B. Seitz

Musica 
 The Warning – album dei Queensrÿche del 1984
 The Warning – traccia dell'album The Last Temptation di Ja Rule del 2002
 The Warning – traccia dell'album White Trash Beautiful di Everlast del 2004
 The Warning – album degli Hot Chip del 2006
 The Warning – traccia dell'album Year Zero dei Nine Inch Nails del 2007
The Warning – gruppo musicale rock messicano

Televisione 
 The Warning – episodio della sesta stagione di Dynasty
 The Warning – episodio della ottava stagione di Dynasty
 The Warning – episodio della terza stagione di Flipper

Pagine correlate 
Warning